Рабфак:
Рабочий факультет
Рабфак (группа)

См. также 
 Рабфаковский переулок
 Рабфаковская улица

Примечания